El  es un personaje ficticio del anime Dino Rey y padre de Max Taylor. Es un paleontólogo famoso, trabaja con Reese Drake y está casado con Aki Taylor.

Equipo D 
Tiene 45 años es un paleontólogo es dueño del dinolab, padre de Max Taylor y amigo de Reese. Es algo torpe, y tiene contactos y viajes alrededor de todo el mundo. Suele usar un látigo pegajoso, aunque este lo ha metido en más de un problema.

Apariencia 
El Dr. Taylor tiene el pelo erizado y los ojos marrones púrpura, además de una gran barba. Lleva una camisa con mangas de color oro enrollada, un chaleco de color café sobre ella, así como pantalones de mezclilla. Él tiene un sombrero de vaquero.

Personalidad 
A él le encanta los dinosaurios igual que su hijo Max.
Con el Dr. Owen se saludan con una canción algo tonta, pero divertida: «El dinosaurio se extinguió porque nunca se bañó».
Cuando el Dr. Spike canta con el Dr. Owen, Rex y Max se avergüenzan y se les pone la cara azul.
El Dr. Spike siempre quiso una carta y una roca como su hijo Max Taylor y cumplió su sueño en el episodio 49 cuando luchan con el Tyrannosaurus Negro y también tiene un látigo como Indiana Jones.

Amistad 
Está enamorado de Aki Taylor, su esposa.
Tiene amistad con Rex Owen, Zoe Drake y el Dr. Owen.

Véase también 
 Dino Rey
 Dinosaurio

Referencias 

Personajes de Dino Rey